Eisner est le nom de famille de :

 Alexey Eisner (1905-1984), poète russe et officier des Brigades internationales pendant la Guerre civile espagnole ;
 Breck Eisner (1970-), réalisateur et producteur de cinéma américain ;
 Curt Eisner (1890-1981) entomologiste allemand ;
 Kurt Eisner (1867-1919), homme politique socialiste allemand ;
 Lotte H. Eisner (1896-1983), historienne franco-allemande ;
 Maria Eisner (1909-1991) une photojournaliste américaine ;
 Michael Eisner (1942-), ancien président-directeur général de la Walt Disney Company ;
 Pavel Eisner (1889-1958), littérateur tchèque ;
 Shiri Eisner, féministe et anarchiste israélienne ;
 Simon Eisner, un des pseudonymes utilisés par Cyril M. Kornbluth (1923-1958), auteur de science-fiction américain ;
 Will Eisner (1917-2005), auteur de bande dessinée américain ;
 Voir aussi Will Eisner Awards.